Кленовый бульвар — бульвар в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы.
 «Кленовый бульвар» — строящаяся станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
 «Кленовый бульвар» — строящаяся станция Бирюлёвской линии Московского метрополитена.